Сан Хосе Параисо има више значења:

 Сан Хосе Параисо (Чапултенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Параисо (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику